Араш-ла-Фрасс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя.
 Араш, Араш Лабаф (Лабафзаде). (перс. آرش لباف‎, азерб. Arəş Ləbaf Zadə, швед. Arash Labaf; *23 квітня 1977(19770423), Тегеран) — шведо-іранський співак, танцюрист.
 Араш Лахуті (перс. آرش لاهوتی‎, англ. Arash Lahooti) — іранський кінорежисер, продюсер і сценарист.
 Араш (ракета) - іранська РСЗВ.